WLW (Women Loving Women) est le terme utilisé pour décrire les femmes qui aiment les femmes.
  est une radio américaine basée à Cincinnati.
 Windows Live Writer est un éditeur de blog.
  est une ligue de catch.